Thekla - een vrouwelijke naam.

 Thekla (Leipzig), een stadsdeel van Leipzig
 Thekla (heilige)